Па́вел Алекса́ндрович Буланже́ (02 (14) июня 1865 — 25 февраля 1925) — русский писатель, переводчик и публицист, мемуарист. Последователь Льва Толстого. Псевдонимы — Бекер Б-р, П. Хлебников, Поль-Буль и др.

Биография 
Родился в слободе Артёмовка Миусского округа. Умер в совхозе «Лесные Поляны» близ ст. Болшево Московской области. Окончил физико-математический факультет Харьковского университета (1887), кандидат математических наук (1888). С 1887 работал в правительственном железнодорожном ведомстве.

В 1888 встретился с Л. Н. Толстым, эта встреча положила начало их двадцатилетнему сотрудничеству и дружбе. С 1893 — сотрудник в издательстве «Посредник». За распространение запрещённых произведений Л. Н. Толстого и связь с сектантами в 1897 году выслан из России. Жил в Англии, издавал произведения Л. Н. Толстого.

В конце 1899 вернулся в Россию. В период с 1900 по 1904 находился под негласным надзором полиции. В 1902 году сопровождал Льва Толстого во время его поездки в Гаспру. В 1907 тайно уехал в город Грозный, работал на нефтепромыслах.

Был владельцем и учредителем «Типография торгового дома А. Печковский, П. Буланже и Ко».

В период 1909—1916 жил недалеко от Ясной Поляны. Постоянный посетитель и сотрудник Льва Толстого . В 1910 присутствовал при кончине Л. Н. Толстого в Астапове.

До 1916 года занимался разбором литературного наследия Льва Толстого. После Октябрьской революции работал в Наркомземе РСФСР.

Председатель Чрезвычайной комиссии по учёту и охране племенного животноводства. В 1923—25 работал в первом совхозе «Лесные поляны» .

Сочинения 
 Жизнь и учение Конфуция. М., 1903.
 Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 гг. //Минувшие годы. 1908. № 9
 На промыслах: Из дневника рабочего // Познание России. 1909. № 1—3
 Жизнь и учение Сиддарты Готамы, прозванного Буддой, то есть Совершеннейшим. Журнале «Жизнь для всех». 1910, № 3.
 Ми-Ти — китайский философ. Учение о всеобщей любви. М., 1910 (перевод и подбор материала)
 Как писалась драма «Живой труп» // Русское Слово. 1911. 9 окт.
 Толстой и Чертков. М., 1911
 Жизнь и учение Сиддарты Готамы, прозванного Буддой, то есть Совершеннейшим. М., 1911 (перевод и составление)
 К смерти Л. Н. Толстого. «Русские ведомости». 1911. 6 ноября
 Как работал и учил работать Л. Н. Толстой. Журнал «Жизнь для всех». 1911. № 8
 «Толстой и Чертков», М., Тип. И. Д. Сытина, 1911
 Как Л. Н. Толстой писал Хаджи Мурата. «Русская мысль». 1913, июнь.
 На землю! Москва, 1916
 П. Хлебников (Павел Александрович Буланже). Краснокожие. Из жизни Северо-Американских индейцев. М., «Госиздат» 1929
 Первые встречи с Л. Н. Толстым //Яснополянский сборник, 1982. Тула, 1984.

Переводы 
 Вильям Чаннинг, апостол безконечного совершенствования человека. Часть 1: Биографический очерк. Пер.с франц. Часть 2: О самовоспитании. Речь Чаннинга Пер./англ. П. А. Буланже. Серия: Замечательные мыслители древнего и нового мира. М.: Типо-литография `Русского Т-ва печатного и издательского дела`, 1903 г. 178 стр.
 Фильдинг. Душа одного народа. Рассказ английского офицера о жизни его в Бирме. Пер. с англ. П. А. Буланже. М. Посредник 1905 г. VIII, 308 стр.
 Уйд. Садик маленького Гарри. Рассказ Уйда. С 6-ю рисунками. Перевод с английского П. А. Буланже. Издание 2-е. М. Тип. торгового дома А. П. Печковский. 1906 г. 39 стр.
 Фокс Фр. Министр на час. Библиотека И. Горбунова-Посадова Перевод с английского П. Буланже. М. Кушнерев и Ко. 1910 г. 24 с.
 Сетон-Томпсон Э. Лис Домино из окрестностей Гольдура. (История серебристого лиса). С рисунками автора. Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества.№ 146. М. Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерева и Ко. 1910 г. 82 стр.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Просветители России
Окружение Льва Толстого
Толстовцы
Пацифисты
Христианские анархисты
Активисты вегетарианского движения
Выпускники Харьковского университета